Por Bronson pode estar à procura de:
 Bronson (filme)
 Bronson (Flórida)
 Bronson (Iowa)
 Bronson (Kansas)
 Bronson (Michigan)
 East Bronson
Desambiguações de topônimos